A 21 118-as számú mellékút egy rövid, alig több mint egy kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút (országos közút) Pest megyében; Rád község keleti részének főutcája.

Nyomvonala 
A 2106-os útból ágazik ki, annak 9+100-as kilométerszelvénye közelében, Rád belterületén. Végig nagyjából délkelet felé halad, Petőfi Sándor utca néven. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1020 méter megtétele után ér véget, a község keleti szélén, mezőgazdasági úttá alakulva.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek 

21118